В списке представлены крупнейшие аэропорты России по пассажиропотоку в год.

Графический

2022 год

2021 год 

Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов России в 2021 году

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год

2010 год

2009 год

2008 год

См. также 
 Список аэропортов России
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов постсоветского пространства
 Список наиболее загруженных аэропортов Европы
 Список наиболее загруженных морских грузовых портов России

Примечания 

Списки наиболее загруженных аэропортов
Списки:Аэродромы России